Plaatsen
 Levan (Utah), plaats in de Verenigde Staten
 St Levan, plaats in Cornwall
 Levan (Albanië), plaats in Albanië
 
 Personen
Achternaam
 Emily Levan (1973), Amerikaans atlete
 Larry Levan (1954-1992), Amerikaanse live-dj
Voornaam
 Levan Kakoebava (1990), Georgisch voetballer
 Levan Kenia (1990), Georgisch voetballer
 Levan Kobiasjvili (1977), Georgisch voetballer
 Levan Mikeladze (1957-2009), Georgisch diplomaat
 Levan Silagadze (1976), Georgisch voetballer
 Levan Varsjalomidze (1972), Georgisch politicus